Гела може да се отнася за:

 Гела, античен древногръцки град в Сицилия;
 Гела, река в Сицилия;
 Гела, нос на остров Ливингстън, Антрактида;
 Гела, село в България.